Maeyens ist der Familienname folgender Personen:
 Tim Maeyens (* 1981), belgischer Ruderer
 Willy Maeyens (* 1989), französischer Fußballtorwart